Okręty US Navy o nazwie USS "Seawolf", pochodzącej od zębacza – ryby z rodziny zębaczowatych:
 Pierwszy "Seawolf" został przemianowany na "H-1" (SS-28) przed wodowaniem, był jednostką wiodącą amerykańskich okrętów podwodnych typu H. Włączony do służby w 1913, w 1920 wszedł na mieliznę i zatonął.
 Drugi "Seawolf" (SS-197) był okrętem podwodnym typu Sargo. Włączony do służby w 1939, walczył z sukcesami w II wojnie światowej. Zatopiony w 1944 prawdopodobnie w wyniku friendly fire.
 Trzeci "Seawolf" (SSN-575) był drugim atomowym amerykańskim okrętem podwodnym (jedynym napędzanym przez reaktor chłodzony ciekłym sodem). Służył w latach 1957–1997.
 Czwarty "Seawolf" (SSN-21) jest głównym okrętem okrętów podwodnych typu Seawolf. Wszedł do służby w 1997 i pozostaje w niej nadal (stan na 2007 rok).

Seawolf